Motaulun öder Mota Ulun steht für:

 Motaulun, ein osttimoresischer Suco in der Gemeinde Liquiçá
 Motaulun (Westmalaka), ein indonesisches Dorf im Distrikt Westmalaka (Westtimor)
 Mota Ulun (Lahane Ocidental), eine osttimoresische Aldeia in der Gemeinde Dili
 Mota Ulun (Lahane Oriental), ein Stadtteil der osttimoresischen Landeshauptstadt Dili
 Mota Ulun (Becora), eine Aldeia der osttimoresischen Landeshauptstadt Dili
 Mota Ulun (Stadtteil, Becora), ein Stadtteil Dilis in der Aldeia in Becora